Бранко Миљуш може бити:

 Бранко Миљуш (уметник), уметник
 Бранко Миљуш (фудбалер), фудбалер
 Бранко Миљуш (политичар), политичар, министар 1939.